Sacrum Byzantinum (podtytuł czyli Noc Świętojańska w Muzeum Narodowym) to tytuł koncertu poświęconego muzyce bizantyjskiej oraz albumu zawierającego rejestrację tego koncertu.

Polskie Stowarzyszenie Muzyki Bizantyjskiej
Założone w 1990 roku Polskie Stowarzyszenie Muzyki Bizantyjskiej (w 1998 roku 65 członków) wśród celów swojej działalności zapisało krzewienie i upowszechnianie kultury Cesarstwa Bizantyjskiego oraz  prezentowanie liturgii kościołów głównie z terenu Bliskiego Wschodu oraz liturgii mediolańskiej, rzymsko-bizantyńskiej, melchickiej, maronickiej, syryjskiej, ormiańskiej, etiopskiej oraz kościołów staro-obrzędowych Bliskiego Wschodu i Europy Południowej. W 2022 roku Stowarzyszenie nie istniało.

Koncert

Koncert Sacrum Byzantinum został zorganizowany w ramach działalności statutowej stowarzyszenia dzięki dotacji Ministerstwa Kultury.

Muzycy (wśród nich Wojciech Waglewski i zespół Werchowyna) wystąpili w przeddzień Nocy Świętojańskiej na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie. Wykonane utwory w większości były improwizowane.

Lista utworów i wykonawcy

Zobacz też

Przypisy 

Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1998
Stowarzyszenia artystyczne